Komszomolszkij – település Oroszországban, Dagesztánban
 Komszomolszkij – település Oroszországban, Kalmükföldön
 Komszomolszkij – település Oroszországban, Mordvinföldön
 Komszomolszkij – település Oroszországban, a Krasznodari határterület Gulkevicsi járásában
 Komszomolszkij – település Oroszországban, a Krasznodari határterület Korenovszki járásában